No Man’s Land, Nomans Land oder Nomansland steht für:

Filme:
 No Man’s Land – Tatort 911, US-amerikanischer Spielfilm von Peter Werner (1987)
 No Man’s Land (Pornofilmreihe), US-amerikanische Porno-Filmreihe (1988–2010)
 No Man’s Land (2001) (Ničija zemlja), international co-produzierter Spielfilm von Danis Tanović (2001)
 No Man’s Land: The Rise of Reeker, US-amerikanischer Spielfilm von Dave Payne (2008)
 No Man’s Land, Originaltitel von Kampf um den Halbmond, französisch-belgisch-israelische Fernsehserie (2020)
 Nomansland (2013), dänischer Kurzfilm von Karsten Geisnæs (2013)
 No Man’s Land (2021), US-amerikanischer Spielfilm von Conor Allyn (2021)

Musik:
 Nomans Land (Band), eine russische Metal-Band
 Nomansland (Danceprojekt), eine Eurodance-Band
 ein Song von Eric Bogle aus dem Jahr 1976, siehe Green Fields of France

Geografische Objekte:
 Nomansland (Devon), Weiler im District Mid Devon
 Nomansland (Hertfordshire), Allmende im District of St Albans
 Nomansland (Wiltshire), Dorf im Parish Redlynch
 Nomans Land (Insel), Insel in Massachusetts, Vereinigte Staaten
 No Man's Land, eine Bezeichnung für das unorganisierte Territorium, das dem heutigen Oklahoma Panhandle entspricht
 No Man’s Land of Louisiana, siehe Sabine Free State
 Nomansland, frühere Bezeichnung für Ostgriqualand

Computerspiel:
 No Man’s Land (Computerspiel), Computerspiel von Related Designs

Comic:
 Batman: No Man’s Land, siehe Batman: Niemandsland

Siehe auch:

 Niemandsland (Begriffsklärung)